Râul Fundu Văii se poate referi la:

 Fundu Văii - afluent al râului Bahlui numit și râul Rediu.
 Fundu Văii - afluent al râului Pietricica